Пореченков — фамилия. Известные носители:

 Пореченков, Иван Никандрович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Пореченков, Михаил Евгеньевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино, телеведущий, режиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист России.